Телевизионный канал (телеканал):

 Телевизионный канал (полоса радиочастот)
 Телевизионный канал (СМИ)